

Februar 

02
2016